

Повіт Кунасірі
Святилище Кунасірі

/ 

 Острів Кунасірі або Кунашир — спірний острів між Японією та Росією на півдні Курильських островів.